Quecksilberoxid ist eine chemische Verbindung bestehend aus Quecksilber und Sauerstoff:

Quecksilber(I)-oxid, Hg2O
Quecksilber(II)-oxid, HgO